

Planos de nação 
 Plano Quinquenal (Argentina) – plano quinquenal da Argentina
 Plano Quinquenal (Butão) – planos quinquenais do Butão
 Plano Quinquenal (China) – planos quinquenais da China
 Fabricação na Etiópia – planos quinquenais da Etiópia
 Plano Quinquenal (Índia) – planos quinquenais da Índia
 Plano Quinquenal (Nepal) – planos quinquenais do Nepal
 Plano Quinquenal (Paquistão) – planos quinquenais do Paquistão
 Plano Quinquenal (Romênia) – planos quinquenais da Romênia
 Plano Quinquenal (Coreia do Sul) – planos quinquenais da Coreia do Sul
 Plano Quinquenal (Vietnã) – planos quinquenais do Vietnã
 Plano Quinquenal (Malásia) – primeiro plano quinquenal da Malásia
 Plano de cinco anos para subjugar os selvagens – plano de cinco anos para governar os aborígenes
 Plano Quinquenal (URSS) – planos de cinco anos para a economia nacional da União Soviética

Desambiguação